De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2002/03 werd gehouden op woensdag 31 mei 2003 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Bayern München versloeg het Kaiserslautern van trainer Eric Gerets met 3-1.

Finale

Wedstrijd

2003
FC Bayern München
1. FC Kaiserslautern
DFB
Sportevenement in Berlijn